— железнодорожная станция, расположенная в японском городе Майбара. Является южной конечной остановкой Линии Хокурику West Japan Railway Company и пограничной станцией между зонами контроля JR West и JR Central над линией Токайдо.

Станция открылась в 1889 году. С 1987 года она управляется JR West, хотя линии синкансэна принадлежат JR Central.

Линии 
 West Japan Railway Company (JR West)
 Линия Токайдо (Линия Бивако на Киото)
 Линия Хокурику
 Central Japan Railway Company (JR Central)
 Токайдо-синкансэн
 Линия Токайдо (на Огаки)
 Ohmi Railway
 Главная линия Ohmi Railway

Железнодорожные станции в префектуре Сига